Het wereldkampioenschap superbike seizoen 1995 was het achtste in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike. Het seizoen telde twaalf wedstrijden die telkens door middel van twee races werden verreden. Het seizoen begon op 7 mei op de Hockenheimring Baden-Württemberg in Duitsland en eindigde op 29 oktober op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië.

De Brit Carl Fogarty werd kampioen met dertien overwinningen. Ducati werd kampioen bij de constructeurs.

Tijdens de race op Assen kwam de Japanner Yasutomo Nagai op 29-jarige leeftijd om het leven bij een ongeluk.

Kalender

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Externe link
 Officiële website